Цибулка може да се отнася за:
 Иван Цибулка (?), чешки музикант
 Мара Цибулка (1891 – 1967), българска певица
 Ханс Цибулка (1920 – 2004), немски писател
 Кирил Цибулка (1927 – 1997), български композитор